На Европейских играх 2019 в Минске Сербия была представлена в 13-ти видах спорта. За страну выступали 70 спортсменов.

Медали 

Сербия на Европейских играх